Юрий Цымбалюк: Цымбалюк, Юрий Григорьевич (род. 1953) — советский футболист.
 Цымбалюк, Юрий — советский фигурист.